Frangepán I. Bertalan (?-1198) vegliai gróf, I. Duim fia
Frangepán II. Bertalan (?-1198) Modrus ura, I. Duim fia
Frangepán III. Bertalan (1240-1260) vegliai gróf, II. Vid fia
Frangepán IV. Bertalan (?-1261 után) vegliai gróf, III. Vid fia
Frangepán V. Bertalan (1261-1281) vegliai gróf, I. Skinella fia
Frangepán VI. Bertalan (1290-1310) vegliai gróf, III. János fia 
Frangepán VII. Bertalan (1330-1385 után) vegliai gróf, I. Márk fia
Frangepán VIII. Bertalan (1327-1361) vegliai gróf, III. Frigyes fia 
Frangepán IX. Bertalan (1416-1458, vagy 1461) terzsáci gróf, IV. Miklós fia
Frangepán X. Bertalan (?-1474) ozalyi gróf, V. Miklós fia